Пшецлав () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Мелецкий повят, Подкарпатское воеводство. Население — 10 850 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бялы-Бур
 Блоне
 Добрынин
 Келкув
 Лончки-Бжеске
 Подоле
 Пшецлав
 Жемень
 Тушима
 Вылюв
 Заборче

Соседние гмины 
 Гмина Дембица
 Гмина Мелец
 Мелец
 Гмина Нивиска
 Гмина Острув
 Гмина Радомысль-Вельки
 Гмина Жыракув

Ссылки 

Гмины Подкарпатского воеводства